Januszówka puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Januszówka, condado de Łęczna, en el voivodato de Lublin (este de Polonia)
 Januszówka, condado de Łuków, en el voivodato de Lublin (este de Polonia)
 Januszówka, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Januszówka, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).

Enlaces externos